Жаманты — топоним в Казахстане:
 Жаманты — горный хребет в Джунгарском Алатау.
 Жаманты — бессточная река в Алматинской области Казахстана, устье у села Архарлы.
 Жаманты — минеральные источники в долине реки Жаманты.
 Жаманты — река в Алматинской области Казахстана, впадает в озеро Алаколь.